Глуховский — русская фамилия.

Известные носители 
 Глуховский, Александр Иванович (1838—1912) — русский генерал, участник Туркестанских походов.
 Глуховский, Анатолий Яковлевич (род. 1946) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Глуховский, Дмитрий Алексеевич (род. 1979) — российский журналист, писатель и радиоведущий, военный корреспондент, колумнист.
 Глуховский, Игорь Геннадьевич (род. 1960) — российский политик, член Совета Федерации с 2000 по 2010 год.
 Глуховский, Марат Зиновьевич (1931—2018) — советский и российский геолог, доктор геолого-минералогических наук.
 Глуховский, Николай (1905—1985) — молдавский советский учёный, медик-ветеринар, педагог.
Глуховский, Самуил (Семён) Давидович (1911—?) — советский военный журналист, русский писатель и драматург.
 Глуховский, Семён Михайлович — князь, бывший правитель Глуховского княжества.
 Глуховский, Тимофей Игнатьевич — Георгиевский кавалер; майор; № 5260; 1 декабря 1835.



См. также 
 Глуховской